Lod, LOD a LoD může znamenat:

 Lod – izraelské město
 Diablo II: Lord of Destruction – datadisk k počítačové hře Diablo II
 Level of detail – technika používaná v počítačové grafice

Související články 
 Loď